Los anales o annales son una forma concisa de escrito histórico que detallan los acontecimientos en un orden cronológico.

Anales de la Antigüedad 
 Anales, un poema épico de Ennio que cubre la historia romana desde la caída de Troya hasta la censura de Catón el Viejo.
 Anales, una obra del historiador romano Tácito.
 Annales pontificum, colección de textos recopilados por el Pontifex Maximus que registra los hechos más importantes de la vida en la Antigua Roma.
 Anales de primavera y otoño, uno de los textos históricos chinos más antiguos, que ha sido atribuido a Confucio.

Anales medievales

España
 Anales toledanos, narra la historia del Reino de Toledo hasta 1303.

Francia
 Annales Bertiniani, crónica franca que cubre buena parte del siglo IX.
 Annales regni Francorum, Anales reales francos o Anales del reino de los Francos, cubren la historia de los primeros monarcas carolingios desde 741 a 829.

Irlanda
 Anales de los cuatro maestros, una crónica de la historia de Irlanda.
 Anales de Ulster, crónica de la Irlanda medieval.
 Anales de Inisfallen', crónica medieval de Irlanda.
 Anales fragmentarios de Irlanda, compilación del siglo XI de crónicas medievales.
 Annales Cambriae o Anales de Gales, registra sucesos en Irlanda, Cornualles, Inglaterra, Escocia antes del siglo X.

Sacro Imperio Romano Germánico
 Anales de Fulda, crónica medieval que narra los últimos años de Luis el Piadoso hasta el ascenso de Luis el Niño en 900.
 Anales de Quedlinburg, escrito entre 1008 y 1030, se dedica a la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. 
 Annales Xantenses, una crónica escrita en el siglo IX en Alemania.

Escuelas 
 Escuela de los Annales, escuela de historia que lleva el nombre de su revista, Annales. Histoire, Sciences sociales.

Revistas contemporáneas 
 La Revue des annales, titulada actualmente Annales. Histoire, Sciences sociales, es una revista histórica francesa fundada en 1929 por Marc Bloch y Lucien Febvre, miembros de la Escuela de los Annales.
 Annals of Mathematics, revista científica especializada en Matemática y publicada por la Universidad de Princeton.
 Annals of Internal Medicine, revista médica estadounidense fundada en 1927.
 Annals of Improbable Research, revista de humor científico.